Список улиц города Пошехонье.

Современные

Улицы

0-9 
 2-я Напольная улица. Упразднена в связи с фактическим исчезновением.
 50-летия Победы

В 
 Верхне-Троицкий ручей. Названа по прилегающему к ней Троицкому ручью.
 Воинова
 Володарского
 Вологодская (не существует)

Г 
 Гагарина
 Гоголя
 Горького

Д 
 Даниловская
 Дорожная

З 
 Заводская
 Загородная
 Заречная

И 
 Иванова

К 
 Комсомольская
 Красноармейская

Л 
 Любимская

М 
 Мало-Даниловская
 Мало-Ярославская
 Маяковского
 Мирная

Н 
 Набережная реки Пертомки. Названа по прилегающей к ней реке Пертомке.
 Набережная реки Согожи. Названа по прилегающей к ней реке Согоже.
 Набережная реки Соги. Названа по прилегающей к ней реке Соге.
 Некрасова
 Новленская. Названа в честь деревни Новленское.
 Новосёлов

О 
 Октябрьская
 Осипенко

П 
 Парковая
 Первомайская
 Полевая
 Преображенского (бывш. Ярославская). Улица была переименована в 1918 г. в честь красноармейца-революционера Преображенского, погибшего при бело-зеленом мятеже.
 Пролетарская (бывш. Столыпинская)
 Пушкина

Р 
 Рыбинская

С 
 Садовая
 Салтыкова-Щедрина
 Свободы
 Семенишина (бывш. Мологская?)
 Советская
 Солдатская (не существует)
 Солнечная
 Строителей

Т 
 Терешковой
 Троицкий ручей. Названа по прилегающему к ней Троицкому ручью.

Ф 
 Фрунзе

Ч 
 Чапаева
 Чкалова (бывш. Свешниковский переулок)

Ш 
 Шевченко
 Шишелово. Улица при посёлке Шишелово.
 Шишелова Слобода (не существует)

Переулки

З 
 Заводской
 Зелёный

Л 
 Лесной

М 
 Механизаторов
 Молодёжный

Н 
 Новый

Р 
 Речной. Назван по расположению с рекой Согожа.

С 
 Сыроделов. Назван по расположению с Пошехонским сырным заводом.

Ц 
 Цветочный

Ю 
 Юбилейный

Площади

С 
 Свободы (бывш. Базарная)

Территории

К 
 Кирпичного завода

 М 
 Межхозяйственного лесхоза Н 
 Нефтебазы. Упразднена.

 П 
 Птицефабрики. Названа по расположению с Пошехонской птицефабрикой.
 Племптицесовхоза (не существует)

 У 
 Учебного комбината. Упразднена.

 Ц 
 ЦРБ. Упразднена в связи с фактическим исчезновением.

 Ш 
 Шишелова Слобода. Упразднена.

 Посёлки 

 Р 
 Рыбаков. Состоит из частных домов и Пошехонского рыбзавода.
 Устье (не существует)

 СНТ 
 У 
 Устье'''

Примечания

Ссылки 
 
 План города Пошехонья с указанием улиц
 Мазаев, Г. В. Планировочные параметры «идеальных» городов России XVIII — начала XIX века со сложными формами плана / Г. В. Мазаев // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. — 2019. — № 2(41). — С. 10-15. — DOI 10.25628/UNIIP.2019.41.2.002. — EDN NDMRMD.
 Разумов, Р. В. Урбанонимы — трансляторы региональной и локальной идентичности (на примере городов Ярославской области) / Р. В. Разумов // Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы Четвёртой Всероссийской научной конференции, Ярославль, 05-06 ноября 2020 года. — Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2020. — С. 188—192. — EDN BDTTGH.
Пошехонье